«Жара» — российская комедийная мелодрама режиссёра и сценариста Резо Гигинеишвили. Премьера состоялась 28 декабря 2006 года.

Сюжет 

Четверо друзей встречаются летом в Москве: один вернулся со службы на флоте, другой — богатый мажор, бросил учёбу, третий — несостоявшийся актёр, ищет роль в кино, четвёртый — мега-звезда русского хип-хопа. Все они сидят в ресторане, но вот незадача: официантка не принимает долларовые купюры и просит сходить их разменять. Вот каждый из друзей и ищет, где можно обменять долларовые купюры, и у каждого из них своя история: один влюбляется, другой убегает от скинхедов, третий падает...

Приключения происходят не только с четвёркой друзей, другие персонажи фильма тоже попадают в разные истории.

Персонажи фильма 
 Лёша (Алексей Чадов) — моряк-дембель, вернувшийся в Москву с целью найти свою любимую девушку Машу, но узнаёт, что Маша его не дождалась, вышла замуж за другого парня — богатого, хитрого и беспринципного. Разочаровывается, но находит своих старых школьных друзей (Артура, Тимати и Костю) и соглашается помочь им обменять долларовую купюру. По дороге он встречает Настю и влюбляется в неё.
 Дени (Дени Дадаев) — ловкий аферист, воспитанный на плутовских романах Ильфа и Петрова. Обманывает буквально всех! Сначала он покупает за фальшивые доллары фотокамеру у интуриста и отдаёт её девочке, у которой сломался фотоаппарат. Затем обманным путём добывает ключи от квартиры отца Кости и устраивает там вечеринку, пока Костя разбирается в ресторане. В эту квартиру попадает Тимати, убегающий от скинхедов. Дени с ним подружится, и Тимати не «сдаст» его Косте. Родители Кости всё равно застают Дени, но тот, воспользовавшись их замешательством, уходит прямо в халате, после чего попадает в руки милицейского патруля.
 Девочка с фотоаппаратом (Анастасия Кочеткова) — дочь полковника милиции, знает английский язык, гуляет по городу с фотокамерой, но интурист-англичанин ломает её, за что и поплатится — благодаря Дени его камера попадёт в руки к этой девочке. Наблюдает за похождениями четырёх друзей, фотографируя их.
 Тимати — хип-хоп звезда, привыкший к большому состоянию, пафосный, гламурный и темнокожий. Скачет на сцене, свободно фристайлит, строит из себя мачо. Внезапно, когда Тимати идёт по улице, выискивая место, где можно обменять долларовую купюру, натыкается на толпу скинхедов.
 Костя (Константин Крюков) — беззаботный мажор, отец-олигарх которого женился на молодой девушке и постоянно ругает сына за то, что тот бросил учёбу. Виновник торжества: именно он предъявляет долларовую купюру, но узнаёт, что доллары не принимают, и посылает своих друзей обменять где-нибудь доллары на рубли. Сам же остаётся в ресторане один, без денег, документов и даже ключей от машины — они лежат в его куртке, которую Тимати одолжил, чтобы покрасоваться.
 Настя (Агния Дитковските) — девушка, чуть не попавшая под машину, её спасает Лёша. В итоге они знакомятся и влюбляются друг в друга.
 Давид (Птаха) — друг Дени, вор, неоднократно помогал ему в афёрах; как и Дени, различает людей из разных слоёв населения. После ухода Лёши на флот женится на его девушке Маше, она рожает ему ребёнка. А когда Лёша придёт проведать Машу, Давид изобьёт его.

В ролях

Награды и номинации

Саундтрек 
Саундтрек к фильму писали группы VIP77, CENTR, TOKiO и Баста.

Ссылки 

 «Жара» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 Официальный сайт фильма 

Кинопроекты СТС
Фильмы России 2006 года
Кинокомедии 2006 года
Молодёжные комедийные фильмы России
Романтические комедийные фильмы 2000-х годов
Романтические кинокомедии России
Фильмы о Москве